Débéré peut désigner :

Au Burkina Faso 
 Débéré, une localité située dans le département de Mané
 Débéré, une localité située dans le département de Oursi
 Débéré, une localité située dans le département de Pobé-Mengao
 Débéré-Diouldé, une localité située dans le département de Bani 
 Débéré-Doumam, une localité située dans le département de Gorom-Gorom
 Débéré-Ling, une localité située dans le département de Gorom-Gorom
 Débéré-Talata, une localité située dans le département de Dori

Au Mali 
Débéré, une localité située dans le cercle de Douentza